Gminy w USA:
 Collier (ang. Collier Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Collier (ang. Collier Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Collier (ang. Collier County) – w stanie Floryda